Grangeria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Grangeria ingår i familjen Chrysobalanaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Grangeria